Хорватія має універсальну систему охорони здоров’я, коріння якої можна прослідкувати в Угорсько-хорватському парламенті 1891 р., який передбачає форму обов’язкового страхування всіх робітників та ремісників.  Населення охоплюється базовим планом медичного страхування, передбаченим законодавством та факультативним страхуванням, а також адміністрацією Хорватського фонду медичного страхування. У 2012 році щорічні обов’язкові витрати на охорону здоров’я досягли 21,0 млрд. кун (приблизно 2,8 млрд. євро).

Витрати 
Витрати на охорону здоров'я складають 0,6% від приватного медичного страхування та державних витрат.  У 2012 році Хорватія витратила 6,8% ВВП на охорону здоров’я  порівняно з приблизно 8%, оціненими у 2008 році, коли 84% витрат на охорону здоров’я надходили з державних джерел.  Хорватія зайняла приблизно 50-те місце у світі за середньою тривалістю життя - 73 роки для чоловіків та 79 років для жінок, і у неї був низький рівень дитячої смертності 6 на 1000 живонароджених.

Установи 
У Хорватії працюють сотні закладів охорони здоров’я, у тому числі 79 лікарень та клінік на 25 285 ліжок, які щороку обслуговують понад 760 000 пацієнтів.  Право власності на лікарні розподіляється між державою та жупанії Хорватії.  Приватних практичних кабінетів є 5792, а загалом - 46 020 медичні працівники в країні, у тому числі 10 363 лікарі.  У 2012 році 79 служб екстреної медичної допомоги виконали понад мільйон втручань. 

Індекс споживачів охорони здоров'я Євро посів його 16 місце в Європі, прокоментувавши, що він добре справляється з трансплантацією нирок, виконуючи показники більше 50 на мільйон на рік, і припускаючи, що він може стати місцем оздоровчого туризму,  спільну операцію можна провести за € 3000.

Здоров'я 
Основною причиною смерті в 2011 році були серцево-судинні захворювання - 41,7% для чоловіків та 55,4% для жінок, а потім пухлини - 31,7% для чоловіків та 22,8% для жінок.  У 2012 році лише 20 хорватів були заражені ВІЛ / СНІДом і 6 померли від цієї хвороби.  У 2008 р. За оцінками ВООЗ 27,4% хорватів віком від 15 років палять.  За даними ВООЗ за 2003 рік, 22% дорослого населення Хорватії страждає ожирінням.  У 2015 році він мав другий найнижчий рівень смертності від інфекційних хвороб (12 на 100 000) .

2020 Присутність COVID-19 в Хорватії 

25 лютого Хорватія підтвердила свій перший випадок 26-річний чоловік, який пробув у Мілані, Італія з 19 по 21 лютого, отримав позитивні результати і був госпіталізований до Університетської лікарні з інфекційних хвороб доктора Френа Михайлевича в Загребі, Хорватія.  26 лютого було підтверджено два нових випадки. Другий випадок стосувався брата-близнюка особи за першим випадком. Його також госпіталізували до тієї ж лікарні.  Третій випадок стосувався хорвата, який працював у Пармі, Італія. Його госпіталізували до Рієки. 

Станом на 29 лютого в Хорватії було сім підтверджених випадків.  Станом на 16:10, 17 березня 2020 року, було 65 випадків. На сьогодні відомо, що четверо пацієнтів виліковуються.

Див. також 
 Міністерство охорони здоров'я (Хорватія)
 Спалах коронавірусу 2020 року в Хорватії

Примітки

Джерела

Посилання 
 Європейська обсерваторія систем охорони здоров'я та політики - Countrypage Хорватія
 Džakula A, Sagan A, Pavić N, Lončarek K та Sekelj-Kauzlarić K. Хорватія: Огляд системи охорони здоров’я. Системи охорони здоров’я в перехідний період, 2014; 16 (3): 1–162. ISSN 1817-6127
 Уряд Республіки Хорватія. Національна стратегія охорони здоров’я на 2012-2020 роки
 Хорватський інститут медичного страхування (хорватський)
 Міністерство охорони здоров'я та соціальної допомоги Хорватії (хорватська)
 
 
Хорватія
Суспільство Хорватії